Брили́ — фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 Брили, Луиза (род. 1979) — английская актриса, писатель и журналист.

Населённые пункты 
 Брили — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Брили — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Брили — село в Грузии. Находится в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли.

См. также 
Брыли